Премия Джорджа Эллери Хейла, часто просто Премия Хейла  () — награда Американского астрономического общества, присуждается ежегодно  за выдающийся вклад в исследования физики Солнца. Названа в честь американского астронома Д. Э. Хейла.

Лауреаты премии Джорджа Эллери Хейла

Ссылки 
 Список лауреатов на сайте Подразделения солнечной физики 

Награды по алфавиту
Награды Американского астрономического общества
Списки лауреатов премий